Veronica se poate referi la:

Veronica (film), film românesc din 1972
Veronica se întoarce, film românesc din 1973
Veronica (plantă)
Sfânta Veronica